Slovo Dickson má více významů:

Jméno 
 Dickson (rodné jméno)
 Dickson (příjmení)

Místa 
 Dickson (Austrálie) — předměstí Canberry v Austrálii
 Dickson (Kanada) — osada v Albertě v Kanadě

USA 
 Dickson (Aljaška) — osada na Aljašce v USA
 Dickson (Oklahoma) — město v Oklahomě v USA
 Dickson (Tennessee) — město v Tennessee v USA

Jezero 
 Dickson (jezero) — jezero v Argentině a v Chile

Podobné rozcestníky 
 Dixon
 Dikson

Externí odkazy